Die Abkürzung EKC steht für:

 European Kings Club, ein Schneeballsystem, das 1994 zusammengebrochen ist
Eastman Kodak Company, ein Unternehmen der Fotografie-Industrie
 Environmental Kuznets Curve (Umwelt-Kuznets-Kurve), ein hypothetischer Zusammenhang aus der Umweltökonomik, der einen bestimmten Zusammenhang zwischen Umweltbelastungen und Wirtschaftswachstum postuliert
 Die Kendō-Europameisterschaft
 EU-Korea Conference (on Science and Technology), eine jährliche Konferenz der koreanischen ingenieur- und naturwissenschaftlichen Verbände in Europa

EKC